Costantino Patrizi Naro (1798-1876), cardinal italien ;
 Costanzo Patrizi (mort en 1624), aristocrate et collectionneur d'art romain ;
 Francesco Patrizi (1529-1597), philosophe et savant vénitien ;
 François Patrizi (1266-1328), religieux servite italien reconnu bienheureux par l'Église catholique ;
 Giovanni Patrizi (1658-1727), cardinal italien ;
 Stefano Patrizi (né en 1950), acteur italien.